Дю — фамилия.

Известные носители
 Дю Чер Хо (1906—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Дю, Луиз (род. 1982) — датская гандболистка.